Ідальго (округ, Нью-Мексико)
 Ідальго (округ, Техас)